Äsperöd kan syfta på:

 en tätort i Vanstads församling, Sjöbo kommun; se Äsperöd, Sjöbo kommun
 en by i Hallaröds församling, Höörs kommun; se Äsperöd, Höörs kommun
 en stadsdel i Uddevalla; se Äsperöd, Uddevalla

Ej att förväxla med:

 Äspered, en tätort i Borås kommun